New ():
 New (альбом) — 16-й студийный альбом сэра Пола Маккартни.
 New (альбом Елены Ваенги) — музыкальный альбом российской певицы Елены Ваенги.
 new (C++) — оператор языка программирования C++.

См. также 
 NewDES
 NewPRO
 NewTone FM
 Нью